Listă de râuri din România se poate referi la:

Listă alfabetică de râuri din România
Lista râurilor din România după lungime